

Patronyme 

 Ahmed Awad (né en 1992), footballeur international ;
 Gamal Awad (1955-2004), joueur de squash égyptien ;
 Karim Abdel Gawad (né en 1991), joueur de squash égyptien ;
 Menatalla Awad (née en 1991), basketteuse égyptienne ;
 Mira Awad (née en 1975), actrice de théâtre, de cinéma et de télévision ;
 Mohammed Awad (né en 1949), joueur de squash égyptien ;
 Moubarak Awad (né en 1943), psychologue américano-palestinien ;
 Robert Awad, réalisateur, animateur, scénariste, monteur et directeur de la photographie ;
 Reem Awad (née en 1993), basketteuse égyptienne ;
 Sandrella Awad (née en 1983), basketteuse en fauteuil roulant ;
 , compositeur égyptien.

Prénom

Voir aussi 
 Sady Awad Zaidi, penseur et écrivain irakien
 Tawfiq Yusuf Awwad, écrivain libanais
 Hassan Jumaa Awad Al Assadi, dirigeant syndical irakien
 Awad bing (aussi applée awad gey), langue parlée en Papouasie-Nouvelle-Guinée